Тепличка — село в окрузі Спішска Нова Вес Кошицького краю Словаччини.
 Теплічка — село в окрузі Карлові Вари Карловарського краю Чехії.
 Теплічка над Вагом — село в окрузі Жиліна Жилінського краю Словаччини.
 Липтовська Тепличка — село в Словаччині, Попрадському окрузі Пряшівського краю.
 Тепличка — річка в Словаччині, права притока Вагу.